Це́рковь Шве́ции () — крупнейшая христианская деноминация в Швеции, крупнейшая лютеранская церковь во Всемирной лютеранской федерации и в мире, член Декларации Порвоо. Членами церкви являются около 6 миллионов человек или 59,3 % населения Швеции. Однако только 2 % посещает богослужения еженедельно. До 2000 года церковь имела статус государственной.

Название «Церковь Швеции» впервые появилось в законодательном акте в 1860 году (в первом законе о несогласных). Это название было необходимо для того, чтобы различать Церковь Швеции от других конфессий.

Церковь Швеции представляет собой:
 сообщество людей евангелическо-лютеранской веры в Швеции, объединяющее приходы и диоцезы;
 открытую национальную церковь, работающую с демократическими организациями и через церковное служение охватывающую всю нацию.

Главой Церкви Швеции является архиепископ Уппсалы. 15 октября 2013 года архиепископом была избрана Антье Якелен, которая вступила в должность в 2014 году.

Вероучение 
Начало вероучения шведской церкви после реформации было заложено в 1536 году во время правления короля Швеции Густава Вазы. На созванном им Синоде церкви в Швеции каноническое право Римско-католической церкви было отменено. Этот акт официально отделил церковь в Швеции от папы. В 1572 году церковь приняла «Шведский церковный устав», в котором определялась организационная структура и характер самоуправляющейся шведской церкви. Главой церкви с этого момента стал король.

Официально шведская церковь стала лютеранской в 1593 году, когда Синод шведской церкви в Уппасале принял Аугсбургское исповедание, признав лютеранские вероучения обязательными для всего шведского королевства, а также издал документ , согласно которому были приняты:
 Апостольский Символ веры
 Никейский Символ веры
 Афанасьевский Символ веры
 Аугсбургское исповедание
 Решение Синода в Уппсале 1572 года
 Решение Синода в Уппсале 1593 года

В 1686 году Риксдаг принял Книгу Согласия, которая включает в себя также следующие тексты:
 Апология аугсбургского исповедания
 Шмалькальденские артикулы
 О власти и первенстве Папы
 Большой катехизис Мартина Лютера
 Малый катехизис Мартина Лютера
 Формула согласия

В XIX—XX веках были официально утверждены различные церковные соглашения, в основном направленные на экуменизм:
 Уппсальское исповедание 1909 года, для полного евхаристического общения с Церковью Англии
 Конституция Всемирного совета церквей (ВСЦ)
 Конституция Всемирной лютеранской федерации (ВЛФ)
 «Крещение, Евхаристия и Служение», также известное как «Лимский документ» () ВСЦ в Лиме в 1982
 Договор 1995 года об общении с Независимой Филиппинской церковью
 Вступила в Декларацию Порвоо в 1996 () для полного общения с другими 11 церквями, не являющимися католическими, но не нарушившими апостольскую преемственность.

На практике, тексты лютеранских вероучений играют второстепенную роль, вместо этого приходы опираются на лютеранские традиции, смешанные с влиянием других христианских конфессий и различных церковных движений, такие как Низкая церковь, Высокая церковь, пиетизм («Старая церковь») и лестадианство, которые могут быть установлены на местном уровне, но не имеют большого общенационального влияния.

С XX века Церковь Швеции в большинстве своем проповедует либеральное христианство и защищает права человека.

История 
Христианство проникло в Швецию, как и во многие другие страны, через миссионерские монашеские ордена, моряков и торговцев. Католический монах Ансгар считается первым, кто пришёл с христианской проповедью в Швецию в IX веке. Также считается, что именно по его инициативе первые христиане в Швеции построили первую церковь, церковь в городе Бирка на озере Меларен.

Образование шведской церкви 
Важным событием для христианства в Швеции был Улоф Шётконунг, который был первым христианским королём Швеции, вероятно, крещённым английским миссионером. Его политика была направлена на активное распространение христианства в Швеции. Миссионеры проповедовали христианство, строились католические монастыри, церкви в центре поселений, как знак Божьего присутствия в мире. Задачами церкви были не только воспитание людей в христианской вере, но также образование и здравоохранение. Со временем церковь стала в стране весьма могущественной силой, в том числе богатейшим землевладельцем: площадь церковных владений превышала общую площадь земель, принадлежащих шведским дворянам.

Реформация 

В 1517 году братья Олаус (Олаф) и Лаурентиус (Ларс) Петри, сыновья кузнеца из Эребру, приехавшие в Германию для получения образования, стали свидетелями выступлений Мартина Лютера против злоупотреблений в Римско-католической церкви. В 1518 году Олаус вернулся в Швецию и стал диаконом и учителем Стренгнесской церковной школы. Первоначально к выступлениям Петри отрицательно отнеслись не только церковные иерархи, но и обычные прихожане, которые кидали в проповедника камнями и палками. Первоначально отрицательно к проповеди нового учения отнесся и новый король Швеции Густав Васа, которым в 1523 году был издан указ, запрещавший под угрозой лишения имущества и смертной казни изучать произведения Лютера. Однако сложная внутриполитическая ситуация заставила короля искать как новых союзников внутри страны, так и дополнительные источники финансирования своего правления. Вдобавок в 1524 году возник конфликт между королём и папой КлиментомVII по поводу избрания нового архиепископа. В результате этого отношения с папством были прерваны и больше не возобновлялись.

Реформа Церкви в Швеции осуществлялась постепенно — с 1525 года началось проведение богослужений на шведском языке, в 1526 году на нём был издан Новый Завет, а в 1541 году — вся Библия, и король обязал все церкви купить новые книги.

В 1527 году на Вестеросском риксдаге главой Церкви был провозглашен король, а имущество монастырей было конфисковано в пользу короны. Делами Церкви стали управлять светские лица, назначенные королём.

В 1531 году архиепископом Швеции стал брат Олауса Лаурентиус. Под его руководством в 1536 году в Уппсале состоялся Церковный собор, на котором лютеранские церковные книги были признаны обязательными для всей Швеции. Целибат был отменен. В 1571 году Лаурентиусом Петри был разработан «Шведский церковный устав», в котором определялась организационная структура и характер самоуправляющейся Шведской Церкви. Пасторы и миряне получали возможность выбирать епископов, однако окончательное утверждение кандидатов стало прерогативой короля.

Вместе с тем ввиду отсутствия ожесточенного противостояния между римскими католиками и приверженцами Реформации, которое имело место в странах Центральной Европы, изменения во внешнем характере богослужений не имели сильных отличий от таковых в Римско-католической церкви. Поэтому шведский обряд принято считать образцом высокоцерковной традиции в лютеранстве. Также формально считается, что Церковь Швеции имеет Апостольскую преемственность: так, Лаурентий Петри был ординирован в епископы Петром Магнуссоном, епископом Вестеросским, посвященным в свой сан в Риме.

Реформация была проведена и в Финляндии, в то время являвшейся частью королевства Швеции. Первым лютеранским епископом в Финляндии (в городе Або) стал Микаэль Агрикола, который составил первый букварь финского языка и перевел на финский Новый Завет и части Ветхого Завета.

В 1718 году была попытка объединения Шведской и Англиканской церкви, которая провалилась из-за сопротивления консервативного шведского епископата, обвинявшего англикан в чрезмерном кальвинизме.

Пиетизм и движения веры 
С конца XVII века в стране стал распространяться пиетизм, позиции которого усились после поражения Швеции в Северной войне. Так как это стало рассматриваться как угроза единству церкви, то 12 января 1726 года был принят закон о молитвенных собраниях (конвектильплакат), который запрещал собрания верующих вне церковных зданий.

Тем не менее в начале XIX века в стране стали распространяться ривайвелистские движения веры, в проповеди которых важную роли стали играть приходские священники или просто миряне. Одним из наиболее известных проповедников того периода стал Карл Росениус. В 1858 году конвектильплакат был отменён, что стимулировало развитие свободноцерковного движения.

XX век 
В 1952 году шведский гражданин получил право выйти из Церкви Швеции без вступления при этом в другую конфессию. В 1958 году шведский парламент принял закон, позволяющий женщинам быть рукоположёнными в клир (в том числе быть пасторами и епископами). Первые такие ординации были совершены в апреле 1960 года, когда Ингрид Перссон, Маргит Сахлин и Элизабет Юрле были рукоположены в священницы.
В 1992 году Церковь Швеции вступила в Декларацию Порвоо () и подписала соглашение о полном общении с другими 11 церквями, не являющимися католическими, но не нарушившими апостольскую преемственность.

До 1 января 1996 года крещение не было обязательным условием членства в Церкви Швеции, хотя оно было необходимо для занятия выборной должности в приходе или в епархии. 1 января 2000 года Церковь Швеции была отделена от государства. Тем не менее c отделением церкви от государства вступил в силу «Закон о Церкви Швеции» (), который контролирует церковь, чтобы она была лютеранской, национальной и демократичной.

XXI век 
После отделения Церкви Швеции от государства за ней был оставлен надзор за кладбищами, потому даже лица, не входящие в неё, продолжали платить похоронный сбор. Также Церковь Швеции продолжала получать государственные пособия на общественно-полезные нужды (например, на охрану церковных зданий, признанных памятниками архитектуры).

В 2007 году Церковь Швеции начала благословлять однополые браки и разрешила ординировать геев и лесбиянок. С 1 ноября 2009 года Церковь Швеции регистрирует однополые браки. Это решение было принято на церковном заседании 176 голосами против 63 и 11 воздержались. Таким образом Церковь Швеции становится одной из первых церквей в мире, отходящих от понятия гетеросексуального брака как традиционного. Согласно исследованию в 2008 году, 71 % шведов считало, что однополые браки должны быть разрешены.

8 ноября 2009 года в Церкви Швеции в сан епископа Стокгольма возвели открытую лесбиянку, 55-летнюю Еву Брунне. Торжественное богослужение c рукоположением состоялось в Уппсальском Кафедральном соборе. Брунне стала первым в мире епископом-лесбиянкой и пятой женщиной-епископом в Швеции.

Структура и финансирование 
Церковь Швеции имеет епископальное устройство с элементами пресвитериально-синодального, делится на епархии (), епархии на благочиния (), благочиния на приходы (). В рамках епархий также действуют экстерриториальные приходы — военные (), национальные (), надворный (), зарубежные ()). Возглавляется Архиепископом Уппсалы, при котором действует представительные органы — поместный собор (Kyrkomötet) (с 1863 года) и епископский собор (Biskopsmötet) и исполнительный орган — церковное управление (Kyrkostyrelse).

Епархии

Церковь Швеции разделена на тринадцать диоцезов. Диоцез Уппсалы при этом имеет двух епископов — архиепископа Уппсалы (одновременно являющегося главой Церкви Швеции и диоцеза Уппсалы и осуществляющего непосредственное управление приходами городов Уппсала и Сигтуна и Энчёпингского «контракта») и епископа Уппсалы, осуществляющего управление большей частью приходов диоцеза. Епархии возглавляются епископами (Biskop), при котором действуют Соборный капитул (Domkapitel), представительные органы — епархиальное собрание (Stiftsfullmäktige) (с 1997 года) и исполнительный орган — епархиальный совет (Stiftsstyrelse) (c 1989 года).

Благочиния

Благочиния возглавлялись благочинными (Kontraktsprost).

Приходы

Пастораты возглавляются настоятелями (Kyrkoherde), при которых действуют несколько пресвитеров (Präst) (саамские приходы возглавляются саамскими пасторами (Pastor lapponum)), представительные органы — приходские собрания (Kyrkofullmäktige), избираемая мирянами или церковные сходы (Kyrkostämma) состоящие из всех жителей прихода) и исполнительные органы — приходские советы (Kyrkoråd).

Военные приходы

Объединяют граждан Швеции лютеранского исповедания состоящих на службе в Шведской королевской армии. Военные приходы находятся в подчинении фельд-пробста (Fältprost) или военного пастора (Militärpastor), в каждом из батальонов армии и хеймвера есть фельд-пастор (fältpastor) (ранее — полковые пасторы (regementspräster) и рейтарские пасторы (ryttarpräster), при штабах есть штабс-пасторы (stabspastor). В прошлом существовала также фельд-консистория (fältkonsistoriet).

Адмиралтейский приход

Объединяет граждан Швеции лютеранского исповедания состоящих на службе в Шведском королевском флоте. Единственный на всю церковь Приход Карлскрунского королевского адмиралтейства (Kungliga Karlskrona Amiralitetsförsamling) (кроме него в Карлскруне действует городской приход (Karlskrona stadsförsamling)). Возглавляется адмиралтейств-пастором (amiralitetspastor). В прошлом существовало несколько адмиралтейских приходов, руководились они адмиралтейств-консисторией (amiralitetskonsistorium), состоявшей из адмиралтейств-суперинтендентом (amiralitetssuperintendent) и адмиралтейств-проповедников (amiralitetspredikant).

Надворный приход

Надворный приход возглавляется гоф-консисторией (Hovkonsistoriet), состоявшей из обер-гоф-проповедника (överhovpredikant), двух гоф-проповедников (hovpredikant) и 2 асессоров (assessor).

Национальные приходы

 Финский приход в Стокгольме — объединяет шведских подданных финского происхождения;
 Немецкие приходы в Стокольме, Гётеборге, Мальмё, Норчёпинге, Карлскроне и других городах — объединяют шведских подданных немецкого происхождения;
 Саамские приходы () — объединяет шведских подданных саамского происхождения.

Зарубежные приходы

Объединяют шведских подданных постоянно-проживающих заграницей.

Финансирование

Шведская церковь финансируется из частных пожертвований и церковного налога.
Это так называемый церковный налог () размером в 1 % от налогооблагаемого дохода, которым автоматически облагает любой житель Швеции, даже не указавший своё вероисповедание. По умолчанию не указавший свою конфессию житель Швеции платит этот церковный налог (вместе с остальными налогами он автоматически вычитается из зарплаты) именно в Церковь Швеции (Шведскую церковь). Чтобы перевести свой налог в другую конфессию, налогоплательщик должен заявить о своем выборе в налоговой декларации или заявлением о членстве в конкретной религиозной общине (которая сама подаст декларацию со списком прихожан в налоговую службу с требованием перечислить налог данных лиц в свою пользу).

Так как неверующих этот налог обычно не интересует, то часто они «по умолчанию» остаются «членами» Шведской церкви согласно налоговой статистике. Некоторые неверующие осознанно остаются в Шведской церкви. Причина в том, что привыкшие к порядку шведы часто рассматривают крещение и венчание в церкви как традицию и обязанность, символ принадлежности не к церкви, а именно к государству. Этому есть простое объяснение — Церковь Швеции или Шведская церковь () согласно закону о церкви 1951 года считалась государственной и коммунальной организацией, а священники считались госслужащими с обязанностью регистрации рождения и брака, организации погребений и ухода за кладбищами, за что получали зарплату именно от государства. Только с 1 января 2000 году Шведская церковь была полностью отделена от государства по закону о Шведской церкви 1998 года  (SFS 1998:1591), что вызвало выход из церкви около 0,5 миллиона прихожан.

Но отношение к церкви именно как к части государства по инерции осталось у многих. Шведская церковь раньше отвечала и за погребение всех жителей, за что получала, кроме церковного, ещё и так называемый налог на погребение (размером 0,22 % от налогооблагаемого дохода). После 2000 года Шведская церковь получала налог на погребение только с прихожан Шведской церкви, а с 1 января 2013 даже для них налог на погребение был отделен от церковного налога.

Отношение к гомосексуальности 
Церковь Швеции не считает гомосексуальность грехом. 27 октября 2005 года церковный Собор принял решение благословлять гомосексуальные союзы, и Церковь создала соответствующий обряд. В ответ на это Русская православная церковь приняла решение о приостановке двусторонних отношений. 1 ноября 2009 года вступило в силу решение Церковного Собора о венчании однополых браков. 8 ноября 2009 года епископом Стокгольма стала открытая лесбиянка Ева Брунне.

Церковь Швеции в России 
Структуры Церкви Швеции на территории современной России существовали в период между Ливонской и Северной войнами. В это время на территории Ингерманландии было основано 25 приходов. После возвращения Ингерманландии России подчинение этих приходов Церкви Швеции прекратилось. После разрушения крепости Ниеншанц были уничтожены и существовавшие там кирхи. Оставшиеся жители были переселены в новый город — Санкт-Петербург. В 1733 году императрица Анна Иоанновна подарила шведско-финской общине земельный участок (сейчас это территория между Большой Конюшенной и Малой Конюшенной улицами), на котором была возведена деревянная церковь святой Анны. После разделения прихода на шведскую и финские общины был создан отдельный шведский приход с церковью святой Екатерины. Приход существовал до 1934 года. В настоящее время деятельность прихода возобновлена, однако, несмотря на братские связи с Церковью Швеции, организационно он входит в ЕЛКРАС.

См. также 
 Список кафедральных соборов Швеции
 Список архиепископов Швеции
 Конференция европейских церквей

Другие государственные или бывшие государственные лютеранские церкви 
 Церковь Дании
 Церковь Норвегии
 Церковь Исландии
 Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии

Примечания

Литература 
 Балабейкина, О. А. Особенности и принципы организации социальной деятельности русской православной церкви и церкви Швеции: сравнительный аспект / О. А. Балабейкина, А. А. Добренькая // Православие и общество: грани взаимодействия : сборник статей III Международной научно-практической конференции в рамках IX Забайкальских Рождественских образовательных чтений, регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, Чита, 03 декабря 2019 года. — Чита: Забайкальский государственный университет, 2019. — С. 142—145.
 Балабейкина, О. А. Официальная отчетность религиозных организаций как источник эмпирических данных о деятельности Церкви: некоторые вопросы теории и практики Евангелическо-Лютеранской Церкви Швеции / О. А. Балабейкина, Н. М. Межевич, А. А. Янковская // Управленческое консультирование. — 2020. — № 10(142). — С. 135—145. — DOI 10.22394/1726-1139-2020-10-135-145.
 Balabeikina, O. A. The social responsibility of religious institutions: case of the evangelical lutheran church of sweden / O. A. Balabeikina, A. A. Yankovskaya, K. S. Gavrilova // Service Plus. — 2020. — Vol. 14. — No 3. — P. 85-93. — DOI 10.24411/2413-693X-2020-10310.
 Гейссер Л. История Реформации в Швейцарии, Дании, Швеции и Англии (1850) / См.: Лютер М. О свободе христианина. [Сборник]. Уфа: ARC, 2013. С. 489—531. ISBN 978-5-905551-05-5